Ruuska est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Sylvia Ruuska (1942-2019), nageuse américaine
 (né en 11983), conservatrice finlandaise

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois